Giulio Ballio, ingegnere italiano
 Vittorio Ballio Morpurgo, architetto italiano